Act of Settlement steht für folgende britischen Gesetze:

 Act of Settlement, Gesetz zur Regelung der Britischen Thronfolge
 Act for the Settlement of Ireland, Gesetz zur Bestrafung irischer Rebellen nach der Rebellion von 1641
 Act of Settlement 1657, Gesetz zur Ratifizierung des Act for the Settlement of Ireland
 Act of Settlement 1662, Gesetz zur teilweisen Aufhebung des Act for the Settlement of Ireland
 Act of Settlement 1703, Gesetz zur Regulierung des Status der Bewohner der Isle of Man